Frans Ramon (politicus), een voormalig Belgisch lid van het Vlaams Parlement
 F.R. Boschvogel, een Vlaams schrijver